Montes Pindo — cordilheira na Grécia, na região do Epiro
 Rio Pindo — rio da Fócida, Grécia, atualmente chamado  (Kanianitēs)
 Pindo (Penalva do Castelo) — freguesia no concelho de Penalva do Castelo, Portugal

Desambiguações de topônimos